Australopithecus sediba fou un homínid australopitec, les restes del qual s'han datat d'entre 1.78 a 1.95 milions d'anys enerera en el Pliocè. Aquesta espècie és coneguda per dos esquelets parcials descoberts a Sud-àfrica, un jove mascle holotip i una femella adulta paratip. Uns 130 elements de l'espècie han estat recuperats fins a la data. Han estat descrits pel professor Lee R. Berger i col·laboradors com una nova espècie antecessora de la humanitat anomenada Australopithecus sediba ("sediba" significa "font natural" en l'idioma sud-africà sesotho).

S'ha suggerit que aquesta espècie pot ser una bona candidata per a ser una espècie de transició entre els Australopithecus africanus i Homo habilis o fins i tot un antecessor directe dHomo erectus. Aquest australopitec tenia els braços llargs, com un simi i les mans curtes i poderoses, una pelvis molt avançada i les cames llargues. La capacitat del crani s'estima en 420–450 cm³.

Referències

Enllaços externs 

 Australopithecus sediba a la Fossil Wiki.
 Fotos del descobriment a National Geographic

Australopitecs